Akuliarusersuaq bezeichnet:
 Akuliarusersuaq (Berg, Nuussuaq), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Akuliarusersuaq (Berg, Paakitsup Ilorlia), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Akuliarusersuaq (Berg, Nanortalik), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Akuliarusersuaq (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Akuliarusersuaq (Berg, Paamiut), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Akuliarusersuaq (Berg, Qeqertarsuaq), Berg im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Akuliarusersuaq (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Akuliarusersuaq (Berg, Uummannaq), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Akuliarusersuaq (Berggebiet), Berggebiet im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland